Ка́нди (, , ) и Канди́ () — многозначный термин. Может означать:

Топоним

Бенин 
 Канди — город и муниципальное образование на северо-востоке Бенина.

Иран 
  — деревня на севере Ирана, в остане Ардебиль.

Камерун 
  — деревня в Камеруне.

Шри-Ланка 
 Канди — город в центральной части Шри-Ланки. Известен также, как Сенкадагалапура.
 Канди — округ в Шри-Ланке с административным центром в городе Канди.
 Канди — озеро на Шри-Ланке.
 Канди — государство, существовавшее в центральной части острова Шри-Ланка с XV по XIX вв.

Фамилия 
 Канди, Дин (род. 1946) — американский кинооператор.
 Канди, Джефф (род. 1969) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Канди, Джованни (умер 1506) — венецианский архитектор.
  (род. 1997) — итальянский баскетболист.
 Канди, Оресте (1865—1938) — итальянский изготовитель музыкальных инструментов, брат Чезаре Канди.
 Канди, Чезаре (1869—1947) — итальянский изготовитель музыкальных инструментов, брат Оресте Канди.

Другое 
 Канди — подкормка, используемая пчеловодами в частности как корм для маток, когда невозможно питание матки за счет пчёл.

См. также 
 Епархия Канди (значения)
 Candy